Josef puede hacer referencia a:

Personas con este nombre 

 Josef Albers, artista alemán.
 Josef Dietrich, general alemán.
 Josef Hoffman, arquitecto austro-checo.
 Josef von Sternberg, director de cine austriaco.
 Josef Wüst, periodista austríaco, redactor jefe y editor.

de:Josef

da:Josef
en:Josef
fr:Josef
no:Josef
sv:Josef